Красный Бор (белор. Красны Бор) — жилой микрорайон Минска в составе Фрунзенского района, «спальный район».

География 
Граничит с районами:
 Запад
 Сухарево
 Каменная горка

Водная система 
Магистральная труба холодной воды (проходит в районе улицы Шаранговича), кроме Красного бора, питает ещё Сухарево, Кунцевщину, Масюковщину.

Объекты 
 Сад-ясли № 149 на 190 мест
 Детский сад «№ 75»
 Аптека «Фитобел № 3»
 Торговый центр «Материк, Строительный гипермаркет»
 Средняя школа № 12 (Скрипникова, 38)
 Гимназия № 31 (Мазурова, 6)
 Библиотека № 4 им. Гоголя (Лобанка, 22)
 Ясли-сад № 17

Улицы 
 Лобанка
 Скрипникова
 Притыцкого
 Одинцова
 Мазурова

Транспорт 
 Автобусы № 11, 30с, 42, 17, 140, 159 (Ст.м. Каменная Горка — Евроопт)
 Троллейбус № 25, 13, 18, 52, 48, 21 (проходит по улицам Одинцова и Скрипникова с 10 марта 2014 года)
 Маршрутное такси № 1212, 1230, 1134, 1191, 1026, 1077.

Метро 
Ближайшая станция метро — Каменная Горка. До 2030 года планируется строительство станции метро Красный Бор. Но станцию могут назвать Виленская. Строительство станции начнут после сдачи пару первых очередей третьей линии метро.

Микрорайоны 
 Красный Бор-I
 Красный Бор-II
 Красный Бор-III (пос. Кунцевщина под снос и застройку)

Примечания

См. также 
 Административное деление Минска
 Список микрорайонов Минска

Ссылки 
  Новости микрорайона Красный Бор
 Станции метро «Красный бор» в Минске не будет?
 В Минске начато строительство первого энергосберегающего дома
 Решение Минского городского исполнительного комитета от 18 января 1996 г. № 28 «Аб прысваеннi назваў вуліцам у мікрараёнах Сухарава — 4, 5, 6, Чырвоны Бор»

Микрорайоны Минска
Фрунзенский район (Минск)